Gunnar poder referir-se a:

Prenome 
Gunnar ou Gunner é um prenome masculino de origem nórdica. Gunnar é um prenome muito popular nos países escandinavos. As primeiras citações do nome Gunnar encontram-se em pedras rúnicas na Suécia do séc. IX.

Dia onomástico: 9 de janeiro, 28 de novembro

Variações do nome 
 Gunnarr (em nórdico antigo)
 Gunar (versão báltica)
 Gunther ou também Gundahar, Gundahari, Gundacar (do germânico gund = luta, her = exército)
 Gundaharius or Gundicharius (em latim)
 Günther (versão alemã)
 Gunder (versão dinamarquesa)
 Prenome feminino equivalente a Gunnar é Gun ou Gunn. O nome é formado pelo germânico gunnr (luta, batalha). Na mitologia nórdica Gunnr é o nome de uma das valquírias.

Na literatura e história 
 Gunther é um legendário rei burgúndio no começo do séc. VI.
 O nome Gundaharius aparece em antigos textos em latim, germânico, nórdico antigo e inglês antigo associado ao nome Sigurd na mitologia nórdica.
 Gunther é uma personagem que é traída e morre durante os contos de Átila, o Huno.
 O nome Guntiarios aparece nas crónicias Minora Saec as Gundicharius de Próspero da Aquitânia.
 Gunnar é protagonista de várias eddas, textos em verso, encontrados na Islândia, escritos em nórdico antigo entre os séc. IX e séc. XII.

Mitologia nórdica 
 Na Saga do Nibelungo (em alemão: Nibelungensage), Gunnar é filho de Cremilda, seus irmãos são Gudrun e Hogni e seu meio-irmão Gutthorm. Juntamente com o seu irmão Hogni planeia e consuma o assassinato de Sigurdo para apoderar-se dos seus tesouros.
 Gunnar é personagem no poema épico, a Canção dos Nibelungos (em alemão: Nibelungenlied), adquirindo o prenome Gunther na versão alemã.
 Gunnar também é personagem na ópera de Richard Wagner, O Anel do Nibelungo (em alemão: Der Ring des Nibelungen).

Sobrenome Gunnarson 
Nas regiões do nórdico antigo, uma língua germânica falada pelos habitantes da Escandinávia e de suas colônias, os filhos adotavam como sobrenome o primeiro nome do pai adicionando filho (–son ou –sen) como sufixo:
 Uma pessoa de sobrenome Gunnarson, é filho de Gunnar. 
 Ole Gunnarson, chama-se Ole como prenome, filho de Gunnar.
 O primeiro-ministro islandês Gunnar Thoroddsen chama-se Gunnar, filho de Thorodd.

Personalidades 
 Gunnar Gren, jogador de futebol sueco
 Gunnar Gunnarson, escritor islandês
 Gunnar Hökmark, político sueco e membro do Parlamento Europeu
 Gunnar Myrdal, economista sueco
 Gunnar Nordahl, jogador de futebol sueco
 Gunnar Thoroddsen, primeiro-ministro islandês
 Gunnar Vingren, missionário evangelista pentecostal sueco
 Bengt Gunnar Ekelöf, escritor sueco
 Gunnar Asplund, arquiteto sueco
 Ole Gunnar Solskjær, jogador de futebol norueguês

Desambiguação
Prenomes
Mitologia nórdica

de:Gunnar
is:Gunnar
it:Gonario
nn:Gunnar